Grupos musicais
Secret (banda russa)
Secret (grupo sul-coreano)

Álbuns e canções
Secret (álbum de Ayumi Hamasaki)
Secret (álbum de Kumi Koda)
Secret (canção de Heart)
Secret (canção de Madonna)
Secret (canção de OMD)
Secret (Take You Home) - uma canção pop de Kylie Minogue

Cinema e TV
 Secret (filme de 2007), produção taiwanesa

Outros usos
 Secret, heroína do universo DC Comics
 Secret, marca da Procter & Gamble
 USS Secret (SP-1063), barco de patrulha da marinha estadunidense

Desambiguação